Det danska kriget kan avse:

Karl X Gustavs första danska krig – ett krig 1657–1658
Karl X Gustavs andra danska krig – ett krig 1658–1660
Skånska kriget – ett krig under Karl XI 1675-1679
Dansk-tyska kriget – ett krig 1864